Die Football League Second Division 1919/20 war die 24. Saison der Football League Second Division als zweithöchste englische Fußballliga und erste Spielzeit nach der durch den Ersten Weltkrieg bedingten Unterbrechung im Jahr 1915. Sie begann am 30. August 1919 und endete am 1. Mai 1920.

Zweitligameister wurde Tottenham Hotspur und daneben stieg auch das zweitplatzierte Huddersfield Town in die Football League First Division auf. Für die beiden Aufsteiger nahmen in der folgenden Zweitligasaison 1920/21 die zwei in der Tabelle unten rangierenden Erstligisten Notts County und The Wednesday die Plätze ein.

Innerhalb der Saison hatte der Football-League-Verband Leeds City nach acht absolvierten Spieltagen ausgeschlossen. Nachfolger wurde Port Vale, das dazu die von Leeds City erspielten Resultate übernahm. Aus der Second Division absteigen mussten Lincoln City und Grimsby Town. Dabei trat Grimsby im Jahr darauf in der neu geschaffenen dritten Liga (Football League Third Division) an; Lincoln City stand diese Option aufgrund des negativem Votus des Fußballverbands nicht offen. Daneben bangte auch Coventry City um den Klassenverbleib, erhielt dann aber im Wiederwahlverfahren des Ligaverbands ausreichend viele Stimmen, um in der folgenden Saison 1920/21 erneut an der Second Division teilnehmen zu dürfen. Die Plätze von Lincoln City und Grimsby Town nahmen in der folgenden Spielzeit die Aufsteiger Cardiff City und Leeds United ein.

Abschlusstabelle

Ergebnistabelle 
In der linken Spalte sind die Heimmannschaften aufgelistet.

Torschützenliste

Literatur 
 Michael Joyce: Football League Players’ Records, 1888 to 1939. SoccerData, Beeston 2002, ISBN 1-899468-63-3.

Weblinks 
 England 1919-20 auf RSSSF.org (englisch)

Einzelnachweise und Fußnoten 

Fußballsaison 1919/20
1919